Новосёлово — посёлок в Багратиновском районе Калининградской области. Входит в состав Пограничного сельского поселения.

Население

История 
Первое упоминание поселения Рёдерсдорф относится к 1412 году.

22 апреля 1469 местоблюститель Тевтонского ордена Генрих Рёйсс фон Плауэн отписал Рёдерсдорф Фридриху фон Беренсфельде () в качестве компенсации за военную службу во время Тринадцатилетней войны 1454-1456. Дочь Фридриха, Анна, вышла замуж за Георга фон Парк (), чей род владел Рёдерсдорфом до 1658 года. В 1658 имение перешло канцлеру Георгу Фридриху фон Крейцен ().

В 1768 году Рёдерсдорф достался Фридриху Готфриду фон дер Гребен () в чьём владении оставался до 1831. В этот период селение было разделено на Кляйн Рёдерсдорф и Гросс Рёдерсдорф.

Следующим владельцем был Рудольф фон Ауэрсвальд, который продал имение в 1845 году. Впоследствии собственники часто менялись. Последним владельцем, с 1911 по 1945 был Рейнхард Брунк (), который и выстроил существующую по нынешнее время усадьбу.

В 1946 году Гросс Рёдерсдорф был переименован в поселок Новосёлово.

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района